Anne Cayre (1945-2011), romancière française ;
 Hannelore Cayre (1963-), romancière, scénariste et réalisatrice française ;
 Mireille Cayre (1947-2019), gymnaste française.
Patronyme français